Oisy (Aisne)
Oisy (Nièvre)
Oisy (Noorderdepartement)
ook:
Oisy-le-Verger, Pas-de-Calais